Här listas Sveriges herrlandskamper i volleyboll.

Lista

Källor

Listor med anknytning till sport
Listor med anknytning till Sverige
Sveriges herrlandslag i volleyboll